Hurrikan Patricia steht für:

 Hurrikan Patricia in Jalisco, Mexiko (2015)
 Hurrikan Patricia (2009) in Baja California Sur, Mexiko